«WHL плей-офф MVP» () — приз ежегодно вручаемый наиболее ценному игроку плей-офф Западной хоккейной лиги. Трофей спонсировался многочими компаниями, и в настоящее время известен как airBC Trophy.

Обладатели трофея

См. также 
 Стэффорд Смайт Мемориал Трофи — MVP Мемориального кубка
 Уэйн Грецки 99 Эворд — MVP плей-офф OHL
 Ги Лафлёр Трофи — MVP плей-офф QMJHL

Примечания

Ссылки 
 2006-07 WHL Guide, pg. 196

Награды Западной хоккейной лиги